Rutgers van der Loeff ist der Familienname folgender Personen:
* An Rutgers van der Loeff (1910–1990), Kinder- und Jugendbuchautorin 
 Frieda Rutgers van der Loeff (1877–1948), deutsch-niederländische Malerin